Sommersell bezeichnet
 Sommersell (Barntrup), Ortsteil der Stadt Barntrup im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Sommersell (Enniger), Bauerschaft in Enniger im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen
 Sommersell (Nieheim), Ortsteil der Stadt Nieheim im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen